El término operador puede hacer referencia a una persona que controla una máquina o una tecnología.

 Operador de cámara, camarógrafo.

Puede referirse también a una empresa dentro de un determinado sector:

 Operador de telefonía móvil, empresa de telefonía móvil.
 Operador turístico, empresa que comercializa servicios turísticos de otras empresas.

En matemáticas
 Operador, un símbolo que indica una operación matemática.